Луга́нский — фамилия и топоним:

Фамилия 
 
 Луганский, Сергей Данилович (1918—1977) — советский лётчик, дважды Герой Советского Союза.

Топоним 
 Луганский — хутор в Орловском районе Ростовской области.

См. также 
 Луганский статный космоногий голубь
 Лугань (значения)
 Луганск (значения)
 Луганское